Els ornitodirs (Ornithodira) constitueixen un clade dels arcosaures caracteritzat per les novetats evolutives de la seva manera de caminar bípeda i la seva manera de trepitjar digitígrada, a més dels seus colls corbats en forma de essa. Aplega dinosaures (i els seus descendents, els ocells), pterosaures i lagosúquids.

Tot i les reserves d'alguns paleontòlegs sobre si les últimes dues d'aquestes característiques són aplicables als pterosaures, el grup dels ornitodirs segueix essent taxonòmicament vàlid com l'últim grup comú entre aquests animals alats i els dinosaures.

Filogènia 
Cladograma dels ornitodirs; la majoria dels gèneres pertanyen al clade Dinosauria:

Classificació 
Archosauria
 ORNITHODIRA
 ?Pterosauromorpha
Scleromochlus
 ?Sharovipteryx
 Ordre Pterosauria
Dinosauromorpha
Dromomeron
Lagerpeton
Dinosauriformes
Lagosuchus
Marasuchus
Pseudolagosuchus
Teyuwasu
 ?Luanpingosaurus
Eucoelophysis
Silesaurus
Agnosphitys
Superordre Dinosauria*
Ordre Ornithischia
Ordre Saurischia
Classe Aves

Referències 

Arcosaures